Свінгери (фільм, 1996) — американський фільм.
 Свінгери (фільм, 2016) — латвійський фільм.
 Свінгери (фільм, 2018) — український фільм, рімейк латвійського фільму 2016 року.

Див. також 

 Свінг (секс) — нерегулярний, короткочасний взаємоузгоджений обмін сексуальними партнерами для сексу.